Arnold Waeber (1923-1988) est une personnalité politique suisse.
 Esther Waeber Kalbermatten (1952-) est une personnalité politique suisse.
 Carl von Waeber (1841-1910) est un diplomate de l'empire de Russie.